Olleros bezeichnet folgende Orte in Peru:

 Olleros (Chachapoyas), Ort in der Provinz Chachapoyas, Region Amazonas
 Olleros (Huaraz), Ort in der Provinz Huaraz, Region Ancash

Olleros bezeichnet folgende Distrikte in Peru:
 Distrikt Olleros (Chachapoyas), Distrikt in der Provinz Chachapoyas, Region Amazonas
 Distrikt Olleros (Huaraz), Distrikt in der Provinz Huaraz, Region Ancash